Deutsch Eylau, stad in Oost-Pruisen, thans Iława in Polen
Preußisch Eylau, stad in Oost-Pruisen, thans Bagrationovsk in Rusland
De Slag bij Eylau (1807) vond plaats bij Preußisch Eylau.